Зайчарският окръг () е разположен в източната част на Сърбия, на границата с България, с площ от 3623 km². Обхваща южната част на историко-географската област Тимошко. Населението му през 2011 г. е 118 295 души. Негов административен център е град Зайчар.

Административно деление 
Зайчарският окръг е съставен от 4 административно-териториални единици – град (приравнен на община) и 3 общини:
 Град Зайчар
 Община Болевац
 Община Княжевац
 Община Сокол баня

История 
Феликс Ромулиана (Галерийски дворец) в съвременния Гъмзиград е родното място на римския император Гай Галерий Валерий Максимиан. Благодарение на своите археологически находки, Гъмзиград се нарежда сред най-важните римски места в света. Богатият исторически материал (бижута, мозайки, монети, инструменти, оръжия), намерени тук, е съкровище на римската цивилизация от IV век.

Икономика 
Тенденциите на икономическото развитие на Зайчарския окръг водят до занаятите и полупромишлената, преработката на селскостопанските продукти, над експлоатацията на въглища (текстилна фабрика, кожена фабрика, пивоварна, кварцова минна мина и въгледобивна мина) към модерните заводи и високата производителност.

Население

Етнически състав

Бележки

Вижте също 
 Западни покрайнини
 Тимошко

 
Тимошко